Калигандж (, ):

 Калигандж — город в центральной части Бангладеш, в округе Газипур.
 Калигандж — город и муниципалитет на западе Бангладеш, в округе Дженайда.
 Калигандж — город на севере Бангладеш, в округе Лалмонирхат.
 Калигандж — город на юго-западе Бангладеш, в округе Саткхира.
 Калигандж — подокруг в центральной части Бангладеш, в составе округа Газипур.
 Калигандж — подокруг на западе Бангладеш, в составе округа Дженайда.
 Калигандж — подокруг на севере Бангладеш, в составе округа Лалмонирхат.
 Калигандж — подокруг на юго-западе Бангладеш, в составе округа Саткхира.